Arlindo Ferreira é um violonista de música popular brasileira.

Violonistas de Minas Gerais